Ferdinando Pierazzi (1898-1937) – politico italiano
 Giuseppe Pierazzi, nome alla nascita di Jože Pirjevec (1940) – storico e uomo politico italo-sloveno
 Jean-Baptiste Pierazzi (1985) – calciatore francese